Il singolare del torneo di tennis Togliatti Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dudi Sela che ha battuto in finale Juan Pablo Brzezicki 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Igor' Kunicyn (semifinali)
 Alexander Peya (quarti di finale)
 Jean-François Bachelot (secondo turno)
 Rodolphe Cadart (primo turno)

 Dmitri Vlasov (primo turno)
 Pavel Šnobel (secondo turno)
 Michail Elgin (primo turno)
 Łukasz Kubot (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2003